Nos Estados Unidos
 LaGrange (Geórgia)
 LaGrange (Arkansas)
 Lagrange (Indiana)
 Lagrange (Ohio)

Na França
 Lagrange (Landes)
 Lagrange (Altos Pirenéus)

Desambiguações de topônimos